Johann Hackbrett ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Hackbrett (1670–1745), Schweizer Politiker, Berner Grossrat
 Johann Rudolf Hackbrett (1718–1790), Schweizer Politiker, Berner Grossrat